В съвременния български език Великобритания може да обозначава някое от следните:

 остров Великобритания — най-големият от Британските острови, на който се намират Англия, Шотландия и Уелс;
 Кралство Великобритания – историческа държава (от 1707 до 1801 година);
 Обединено кралство Великобритания и Ирландия – историческа държава (от 1801 до 1921 година);
 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия — днешната държава, обхващаща Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, заедно с някои подчинени територии (след 1927 година);
 Британска империя — историческа империя: метрополията заедно с нейните отвъдморски владения (от края на XV век до разпадането на империята през XX век);
 „Мегали Вретания“, исторически хотел в Солун, Гърция.

Прилагателното е „британски“.

Вижте също 
 Британия